Obr může označovat:

 obr – člověk nadpřirozené velikosti, pohádková bytost
 obr (hvězda) – hvězdy větších rozměrů, v konstrastu k menším hvězdám nazývaným trpaslíky
 obr (planeta) – označení pro větší planety různých druhů: plynný obr, ledový obr
 Obr (příjmení)
 Josef Obr (1896-1970) – český estonista, publicista, překladatel a středoškolský učitel
 Vladimír Obr (* 1954) – český umělec
 obr. – zkratka slova obrázek